Aleksandr Gusiew (1943-), polityk
 Aleksandr Gusiew (1947-2020), hokeista